Partido de Renovação Social (Angola) — partido de Angola
 Partido de Renovação Social (Guiné-Bissau) — partido da Guiné-Bissau